L'État américain du Wyoming est divisé en , qui ont le statut de  ou de .

Création et statut 
Une municipalité peut être créée si elle réunit plus de  dans une superficie égale ou inférieure à . Les municipalités du Wyoming sont divisées entre les «  » et les «  », au-delà de .

Liste

Notes et références 
 

Municipalites
Wyoming